Meževskoj rajon 
Meževskoj rajon, rajon dell'Oblast' di Kostroma in Russia
Meževskoj rajon, rajon dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k in Ucraina